Nara, város Japánban
 Nara, város Maliban
 Nara-kor, a japán történelem 710-től 794-ig tartó időszaka
 sivatagi tövistök, Acanthosicyos horridus
 Nara, keresztnév
 Nara, japán hadihajó (romboló)